Artur Nogal (ur. 26 sierpnia 1990 w Warszawie) – polski łyżwiarz szybki. Zawodnik klubu RKS Marymont Warszawa. Złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów z Moskwy (2010), dwukrotny olimpijczyk (Soczi (2014), Pjongczang (2018))

Kariera sportowa 
W 2014 wystąpił na Igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 36. miejsce w biegu na 500 metrów.

Puchar Świata Juniorów

Mistrzostwa świata juniorów

Przypisy 

Polscy łyżwiarze szybcy
Łyżwiarze szybcy Marymontu Warszawa
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1990